Rivière à la Loutre ou Rivière de la Loutre peut se référer à:

Hydronymes

Rivière de la Grande Loutre, affluent de la rivière Péribonka, coulant dans Passes-Dangereuses (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées: 51° 07' 59" Nord; 71° 25' 46" Ouest.
Petite rivière de la Loutre, rivière de l'Île-d'Anticosti (municipalité), MRC Minganie, Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 04' 33" Nord; 61° 59' 35" Ouest.
Rivière à la Loutre, affluent de la rivière Saint-Jean Nord-Ouest, rivière de Lac-Frontière (municipalité), Montmagny (municipalité régionale de comté), Chaudière-Appalaches, Québec, dont la partie aval se trouve aux États-Unis. Coordonnées géographiques: 46° 37' 20" Nord; 70° 00' 46" Ouest.
Rivière à la Loutre, affluent de la Rivière du Sud (Montmagny), cours d'eau de Sainte-Euphémie-sur-Rivière-du-Sud (municipalité), Montmagny (municipalité régionale de comté), Chaudière-Appalaches, Québec. Coordonnées: 46° 46' 04" Nord; 70° 28' 12" Ouest.
Rivière à la Loutre, tributaire de la rivière des Outaouais, cours d'eau de Saint-Bruno-de-Guigues (municipalité), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue. Coordonnées géographiques: 47° 31' 12" Nord; 79° 28' 58" Ouest.
Rivière à la Loutre, cours d’eau de La Malbaie (ville), MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, Québec. Coordonnés géographiques: 47° 41' 33" Nord; 70° 01' 46" Ouest.
Rivière à la Loutre (rivière Saguenay), Saint-Fulgence (municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 27' 24" Nord; 70° 57' 23" Ouest.
Rivière à la Loutre (rivière Ashuapmushuan), Saint-Thomas-Didyme (municipalité), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 52' 47" Nord; 72° 49' 33" Ouest.
Rivière à la Loutre (rivière du Gouffre), Notre-Dame-des-Monts (municipalité), MRC Charlevoix-Est, Capitale-Nationale, Québec. Coordonnées géographiques: 47° 38' 58" Nord; 70° 27' 07" Ouest.
Rivière à la Loutre (L'Île-d'Anticosti), cours d’eau de l'Île-d'Anticosti (municipalité), MRC Minganie, Côte-Nord, Québec. Coordonnées géographiques: 49° 36' 55" Nord; 63° 47' 38" Ouest.
Rivière à la Loutre, affluent de la Petite rivière Rimouski, coulant dans Rimouski (ville), MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent, Québec. Coordonnées géographiques: 48° 13' 30" Nord; 68° 43' 02" Ouest.
Rivière-à-la-Loutre (camp sportif), camp sportif de l'Île-d'Anticosti (municipalité), MRC Minganie, Côte-Nord. Coordonnées géographiques: 49° 36' 54" Nord; 63° 47' 32" Ouest.

Rivière à la Loutre, affluent de la rivière Saint-Jean Nord-Ouest, cette rivière coule sur une courte distance dans le Maine en aval de son parcours au Québec (Canada) ;
 Rivière à la Loutre (Missouri) ou rivière Loutre (en anglais : ), affluent du Missouri.

Voir aussi